Il singolare  del Bauer Watertechnology Cup 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Daniel Brands era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Benjamin Becker ha battuto in finale Ruben Bemelmans 2-6, 7-6(7-3), 6-4.

Teste di serie

  Benjamin Becker (Campione)
  Oleksandr Nedovjesov (secondo turno)
  Matteo Viola (secondo turno)
  Frank Dancevic (primo turno)

  Dustin Brown (semifinali)
  Ričardas Berankis (secondo turno)
  Ruben Bemelmans (finale)
  Andreas Beck (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Bauer Watertechnology Cup 2013
ATP Challenger Tour 2013